Venedig kan syfta på:

 Venedig (provins) – en provins i Veneto, i Italien 
 Venedig – kommun i Veneto
 Republiken Venedig – en tidigare stadsrepublik 697–1797

Se även
 Venedigprovinsen – en provins i Habsburgska monarkin 1797–1805
 Kungariket Italien (Napoleontiden) – en fransk lydstat 1805–1814
 Kungariket Lombardiet-Venetien – ett kronland i kejsardömet Österrike som omfattade bland annatområdet för den tidigare Republiken Venedig 1815–1866
 Venedigbukten – en bukt i nordvästra delen av Adriatiska havet
 Venediglagunen – en bräckvatten-lagun längst in i Venedigbukten
 Venetiska – ett utdött indoeuropeiskt språk som talades under antiken i nordöstra Italien
 Venetianska –  ett språk talat av omkring fyra miljoner människor i regionen Venetien